Hits 3 — третя збірка найкращих пісень американського репера Spice 1, видана лейблами Mobb Status Entertainment і Thug World Entertainment 9 квітня 2002 р. До релізу потрапили пісні з The Last Dance, Spiceberg Slim, The Playa Rich Project, Immortalized та альбомів інших виконавців The Big Badass, CrazyNDaLazDayz, Colouz Uv Sound і Cellblock Compilation, Vol. 2: Face/Off. Виконавчий продюсер: Spice 1.

Список пісень 
 «Who Can I Trust?» — 3:53 (з The Last Dance)
 «I Can't Turn Back» (з участю 2Pac та Young Akayser) — 3:33 (з Cellblock Compilation, Vol. 2: Face/Off)
 «Got Me Fucked Up» — 3:19 (з Spiceberg Slim)
 «Would You Ride?» — 4:29 (з Immortalized])
 «To Kill a G» (з участю Ant Banks та Too Short) — 5:19 (з The Big Badass)
 «Murder Man» (з участю UGK) — 4:30 (з The Last Dance)
 «That's OK» — 3:33 (з Spiceberg Slim)
 «Ride or Die» (з участю Jayo Felony, Tray Deee та Yukmouth) — 4:24 (з The Playa Rich Project)
 «Chocolate Philly» (з участю MJG) — 4:18 (з The Last Dance)
 «Playa Pieces» — 4:34 (з The Last Dance)
 «Wet Party» (з участю Three 6 Mafia) — 3:53 (з CrazyNDaLazDayz)
 «East Coast, West Coast» (з участю Simplé E) — 5:43 (з Colouz Uv Sound)

Посилання 

Альбоми Spice 1